Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 
 
 
 320e régiment d'infanterie (États-Unis)

 320e régiment d'artillerie (France)
 320e régiment d'artillerie coloniale
 320e régiment d'infanterie
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires